Super Bock — португальська марка пива від пивоварні Super Bock Group , яка виробляє асортимент пива під такою ж назвою. Заснована у 1927 році, Super Bock зберігає лідируючі позиції на ринку, і є однією з улюблених марок пива португальців. Це пиво приносить португальцям найбільші продажі у світі.

Історія 
Super Bock був створений в 1927 році, а в 1967 році його перші рекламні оголошення були запущені під гаслом «Пиво, яке виходить за ваші очікування».  Протягом 70-х років компанія запустила дистрибуційну мережу в Лісабоні з 12 фургонами для доставки. 

У 1992 році Super Bock став лідером ринку в Португалії , зберігаючи перевагу споживачів пива до сьогодні. У 1995 році Super Bock був першим португальським брендом, який застосував найменування продуктів на музичному фестивалі. Таким чином, Super Bock Super Rock став  найбільшим рок-фестивалем, який відбувся в Португалії, і єдиним, який відзначає 20 років поспіль.  У 1998 та 2001 роках Super Bock спонсорує дві найбільші португальські культурні події коли-небудь: Expo'98  та Porto 2001 (Європейська столиця культури).

Компанія Super Bock Stout, запущена в 2003 році, продала п'ять мільйонів літрів за три місяці присутності на ринку - вартість, яку група, за підрахунками, досягла до кінця цього року.  Того ж року бренд увійшов до сегменту безалкогольного пива з Super Bock Twin.  Наступного року, 2004 року, був запущений Super Bock Green , який поклав початок новому сегменту на ринку пива в Португалії: пивні змішувачі (ароматизовані сорти пива).

У 2006 році запускають два нових сорти пива: Super Bock Tango, перше «агрусове пиво», вироблене в Португалії,  та Abadia, рецепт крафтового пива  - який досяг найвищої частки на ринку серед нових випусків.

У 2007 році Super Bock представив першу португальську пляшку пива, виготовлену повністю з алюмінію.  Того ж року була відновлена нова лінійка безалкогольних пива Super Bock - створена завдяки партнерству з кафедрою хімічної інженерії інженерного факультету університету Порту . Виробництво нового безалкогольного Super Bock починається з базового пива - Super Bock Original - з якого видаляються аромати. Потім він піддається процесу видалення алкоголю і, врешті-решт, ароматизатори повертаються до пива.  Також було випущено чорне пиво безалкогольне та безалкогольне пиво з ароматом персика.  У жовтні запуск безалкогольного лимона Super Bock розширює асортимент пива Unicer без алкоголю. 

У 2008 році було випущено пиво Abadia Ruby і Gold  - випуск для гурманів з обмеженою серією - того ж року, коли було оголошено пляшку Super Bock XpresS  - пиво під тиском, яке є партнером системи пивного напою для домашнього використання ( Super Bock XpresS), що вийшов на ринок у 2006 році.   У 2008 році бренд розпочав процес рестайлінгу всього свого асортименту. 

Super Bock Mini з легким відкриттям - система, яка виключає потребу у відкривальнику пляшок  - стала доступною у 2009 році. Після цього запуску в 2010 році IceBocks надійшла в продаж  - коробку, до якої можна додавати лід охолоджуючи міні пива, було запущено Super Bock Verão  слабоалкогольне пиво.

Також у 2010 році асортимент Super Bock безалкогольних на 0,0% був розширений із запуском Apple-ароматизованого міцного темного пива .

Основна увага в 2011 році була присвячена випуску Super Bock Classic.  У 2012 році Super Bock пройшов процес ринкової репозиції, з новим гаслом «Життя - супер». 

У 2013 році був запущений Super Bock Selecção 1927 асортимент крафтового пива в обмежених і сезонних випусках.

У 2015 році гасло було змінено на «Super Bock серйозно сприймає дружбу».  У той же час Super Bock випустив новий асортимент пива - Super Bock Mix Vodka Lemon та Super Bock Mix Caipirinha. 

У січні 2016 року Unicer відкрив центр для відвідувачів Super Bock House of Beer у виробничому центрі Leça do Balio , де показали процес пивоваріння та сировини, розповіді та факти про пиво Super Bock.

Інтернаціоналізація 

Super Bock є в кількох країнах , особливо в Європі, включаючи Францію,  Англію,  та португальськомовні країни Бразилію,  Анголу  та Мозамбік.  Це найбільш продаване португальське пиво у світі. 

Основним експортним ринком продовжує залишатися Ангола , де найбільш продаваним брендом групи є Super Bock. 

У 2014 році Super Bock розширив свій експортний ринок на арабські країни, приїхавши до Саудівської Аравії перші контейнери з півмільйона літрів Super Bock безалкогольного 0,0%,  пива без алкоголю через процес, який роблять не зупиняючи стадію бродіння і заявляючи, що це дозволяє зберегти основні характеристики пива. Станом на 2014 рік Unicer мав намір розширити свою присутність на Близькому Сході.

Бренди 
На португальському ринку пиво Super Bock випускається декількох сортів , включаючи:

Original (5,2% ABV): пиво легке.
Sem Álcool: безалкогольний варіант - безалкогольне пиво пльзенського типу (0,0% АБВ) та безалкогольне чорне (<0,45% АБВ).
Classic (5,8% ABV): міцне лагерне пиво.
Abadia (6,4% ABV): пиво з додатковою ферментацією червоного тону.
Stout (5% ABV): чорне пиво.
Green (2% АБВ): пиво з лимонним соком.
Super Bock Selecção 1927: асортимент крафтового пива.
Super Box Mix: доступний у двох різновидах - Super Bock Mix Vodka Limão та Super Bock Mix Caipirinha.

На експортних ринках доступне лише 0,0% безалкогольне Super Bock (також доступний у чотирьох ароматах: лимон, яблуко, гранат, полуниця та фініки).

Відмінність 
Super Bock було першим португальським пивом, яке отримало сертифікат якості SGS ICS (International Certification Services).

У міжнародному конкурсі Monde Selection de la Qualité з 1977 року між великими золотими та золотими медалями у асортименті Super Bock налічується близько 68 золотих нагород  Наразі Super Bock Original налічує 32 золоті медалі поспіль.  Super Bock Stout був нагороджений 10 разів: одна Велика золота медаль, шість золотих та три срібних медалі. Super Bock Green має одну велику золоту медаль, дві золоті медалі та дві срібні медалі. Сорт Abadia, випущений у 2006 році, завоював свою першу медаль за свою першу участь (2007 р.) 

У 2005 році  Super Bock завоював дві нагороди у 1-му випуску премій за рекламну ефективність та отримав найкращий результат коли-небудь з точки зору помітності, згідно з даними, представленими журі конкурсу «Advertising Effectiveness Awards». Super Bock Green Campaign від Tempo OMD виграв золоту нагороду. Випущене в 2004 році, це пиво створило новий сегмент на ринку напоїв у Португалії - ароматне пиво - тим самим являючи собою виклик для компанії та вносячи нову динаміку в категорію.

Пиво Unicer - Super Bock та Carlsberg - відзначалися кампаніями активації у точці продажу під час 1-го видання POPAI Awards. Загалом Super Bock та Carlsberg отримали дев'ять нагород, зокрема чотири золотих, три срібних та два бронзові трофеї.

Спонсорство 
Super Bock  — спонсор кінофестивалю Porto Film Festival Фанташпорту з 1989 року.

Super Bock був брендом, відповідальним за активізацію літніх фестивалів у Португалії, з відкриттям у 1995 році  Super Bock Super Rock  - фестивалю, який з самого початку залучав до Португалії деяких найпрестижніших гуртів та сольних виконавців на національних сценах і навіть на іспанській та ангольській сценах. У 2015 році фестиваль повертається до Лісабона, відзначаючи своє 20-річчя у Парке Дас Начес.

Окрім Super Bock Super Rock, бренд Super Bock присутній на великих фестивалях та музичних заходах, що проходять в Португалії. Це також офіційне пиво різних регіональних святкувань на півночі та півдні країни  - у Віана-ду-Каштелу, Понте-де-Ліма, Порту, Лісабоні, серед багатьох інших. Super Bock також є близьким брендом для студентів із спонсором великих академічних заходів на національному рівні. 

У 1998 році  Super Bock був офіційним спонсором Expo'98 (Лісабонська всесвітня виставка 1998 року)  , однієї з найбільших португальських подій, яка залучила близько 11 мільйонів відвідувачів і BIE (міжурядова організація вважалася найкращою світовою виставкою коли-небудь). відповідальний за нагляд і регулювання світових експозицій).  У 2001 році бренд спонсорує Порто 2001 (Європейська столиця культури), знову зобов’язуючись просувати культурні заходи.

У 2009 році було висунуто перше видання Національної премії креативної індустрії  піонерська ініціатива в Португалії, організована Unicer, сьогодні асоційована з  Super Bock та Фондом Серралвеса , який прагне отримати, оцінити та виділити португальську продукти, послуги та бренди, що сприяють економічному та соціальному розвитку країни.

У 2012 році  Super Bock був офіційним спонсором ініціативи «7 чудес - пляжи Португалії» 

Super Bock також сильно підтримав спорт завдяки спонсорству таких футбольних команд, як Sporting CP, FC Porto,   та Clube de Futebol «Os Belenenses».

Примітки

Посилання 
Офіційний сайт: www.superbock.pt/global/en  
Facebook 
Twitter 
Instagram 

Підприємства Лісабона
Підприємства, засновані 1927
Пиво та броварні Португалії
Торгові марки пива